Prescott kan syfta på

Geografi

Kanada 

 Prescott, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Prescot (distriktshuvudort), England, Knowsley, 
 Prescott, Gloucestershire, ort i England, Gloucestershire,

USA 

 Prescott, Arkansas, countyhuvudort, Nevada County, 
 Prescott, Kansas, ort, Linn County, 
 Prescott, Iowa, Adams County, 
 Prescott, Michigan, Ogemaw County, 
 Prescott, Wisconsin, Pierce County, 
 Prescott, Arizona, countyhuvudort, Arizona, Yavapai County, 
 Prescott, Washington, Walla Walla County,

Personer
 Edward C. Prescott (född 1940) amerikansk ekonom, ekonomipristagare till Alfred Nobels minne
 John Prescott (född 1938) brittisk politiker och minister
 Norm Prescott, en av grundarna av animeringsstudion Filmation Associates
 Prescott Bush (1895-1972) amerikansk senator
 James Prescott Joule (1818-1889) fysiker

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar